Tak jest i już – solowy album Piotra Bukartyka wydany w 2012; zawiera 13 utworów.

Gościnnie na płycie zaśpiewała Katarzyna Groniec (utwór 3.).

Płyta CD zawiera 14 ścieżkę, niewymienioną na okładce - archiwalną, krótką wypowiedź babci autora dla radia, recenzującą twórczość wnuka.

Lista utworów 

Albumy muzyczne wydane w roku 2012
Albumy Mystic Production